Olmeta ist der Name zweier Gemeinden auf der Insel Korsika, Frankreich:

 Olmeta-di-Capocorso
 Olmeta-di-Tuda

Olmeta ist der Familienname folgender Personen:

 Pascal Olmeta (* 1961), französischer Fußballspieler
 René Olmeta (1934–2023), französischer Politiker der Parti socialiste